О́бідуш (; ) — португальська власна назва.

Особи
 Жозефа Обідуш — португальська художниця.

Топоніми

Обідуш (Бразилія)

Обідуш
 Замок Обідуш